Zilsbog var i vendisk mytologi gudinde for Månen. Under tilnavnet Kricco dyrkedes hun især som sædens beskytterinde.

Se også
Måne (nordisk gud)

Vendisk mytologi
Frugtbarhedsgudinder
Jordbrugsgudinder